17. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Karuizawie, w Japonii, w dniach 22–23 lutego 1986. Zawody rozegrano na sztucznym torze Skating Center. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złote medale zawisły na szyjach: reprezentantki NRD Karin Kania oraz radzieckiego panczenisty Igor Żelezowski. Karin Kania ustanowiła dwa rekordy świata: na 1000 m i w sprincie.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek (28 sklasyfikowanych) oraz 33 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, WR – rekord świata, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

1986 w Japonii
1986 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Kariuzawie